Slovo legát vymezuje pojmy:

 Legát – senátor v době antického Říma, pověřený zvláštním úkolem, např. diplomatickým
 Papežský legát
 Vyslanec obecně
 Legatus a latere – kardinál, vykonávající pravomoc delegovanou mu papežem
 slovní označení legata, odkazu pro případ smrti
 legát, legátka – moravské nářeční označení židle, zejména venkovské

Reference